Тиаго Силва може да се отнася за:

 Тиаго Силва (р. 1979) (Тиаго Силва дош Сантош) – бразилско-български футболист
 Тиаго Силва (р. 1984) (Тиаго Емилиано да Силва) – бразилски футболист

Вижте също 
 Силва